Eiseniodid ist der Name mehrerer Verbindungen der chemischen Elemente Eisen und Iod:

 Eisen(II)-iodid, FeI2
 Eisen(III)-iodid, FeI3